Daniel Schmidt (n. 1990) – cestista tedesco
Daniel Schmidt – ginnasta tedesco
Daniel Schmidt – musicista e compositore statunitense
Daniel Schmidt – calciatore giapponese
Daniel Schmidt – regista